Türkstein bezeichnet

 eine Gemeinde in Frankreich, siehe Turquestein-Blancrupt
 eine Burgruine in Frankreich, siehe Burg Turquestein